Vlči hora är en kulle i Tjeckien.   Den ligger i regionen Liberec, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Prag. Toppen på Vlči hora är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Vlči hora är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Klič,  meter över havet,  km nordost om Vlči hora. Runt Vlči hora är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Děčín,  km väster om Vlči hora. I omgivningarna runt Vlči hora växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Liberec (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position